CTZ ist eine Abkürzung für:

 Chemorezeptortriggerzone, den Ausgangspunkt für medikamentös und metabolische bedingtes Erbrechen
 Flughafen Sampson County, IATA-Code für den Flughafen in Clinton, North Carolina, USA
 Corps Tactical Zone, amerikanisch-südvietnamesische Militärregionen im Vietnamkrieg

CTZ